Апсет года по версии журнала The Ring () — номинация по версии журнала «Ринг», присуждаемая боксёрским поединкам, результат которых стал самой большой неожиданностью, вопреки всеобщим ожиданиям.

Присуждается с 1970 года. Первым её обладателем стал бой, в котором  победил Хосе Наполеса.

Обладатели награды

1970-е 
1970 —  победил техническим нокаутом в 4-м раунде Хосе Наполеса

1971 —  нокаутировал в 10-м раунде Хироси Кобаяси

1972 — Эстебан Де Хесус победил Роберто Дурана

1973 — Кен Нортон победил Мохаммеда Али

1974 — Мохаммед Али нокаутировал в 8-м раунде Джорджа Формана (см. также Грохот в джунглях)

1975 —  победил техническим нокаутом в 6-м раунде Хосе Наполеса

1976 — Уилфред Бенитес победил 

1977 —  нокаутировал в 10-м раунде Альфонсо Замору

1978 — Леон Спинкс победил Мохаммеда Али

1979 — Вито Антуофермо свел в ничью бой с Марвином Хаглером

1980-е 
1980 —  нокаутировал в 6-м раунде 

1981 — Роджер Стаффорд победил 

1982 —  победил Роберто Дурана

1983 — Джерри Кутзее нокаутировал в 10-м раунде Майкла Доукса

1984 —  победил техническим нокаутом в 11-м раунде 

1985 — Майкл Спинкс победил Ларри Холмса

1986 — Ллойд Хониган нокаутировал в 6-м раунде Дональда Карри

1987 — Шугар Рэй Леонард победил Марвина Хаглера

1988 — Айрен Баркли нокаутировал в 3-м раунде Томаса Хирнса

1989 —  победил Дональда Карри

1990-е 
1990 — Джеймс Дуглас нокаутировал в 10-м раунде Майка Тайсона Дагласу долго считали нокаут

1991 — без номинации

1992 — Азума Нельсон нокаутировал в 8-м раунде 

1993 —  нокаутировал в 4-м раунде Терри Норриса

1994 —  победил Кеннеди Маккинни

1995 — Вилли Салазар нокаутировал в 7-м раунде 

1996 — Эвандер Холифилд победил Майка Тайсона

1997 — Винс Филлипс победил Костю Цзю

1998 —  победил Артуро Гатти

1999 —  победил Хулио Сесара Чавеса

2000-е 
2000 — Хосе Луис Кастильо победил 

2001 — Хасим Рахман нокаутировал в 5-м раунде Леннокса Льюиса

2002 — Хуан Карлос Рубио победил 

2003 — Корри Сандерс победил техническим нокаутом во 2-м раунде Владимира Кличко

2004 — Глен Джонсон нокаутировал в 9-м раунде Роя Джонса-младшего

2005 —  победил Эрика Моралеса

2006 — Карлос Мануэль Бальдомир победил Заба Джуду

2007 — Нонито Донэр нокаутировал в 5-м раунде Вика Дарчиняна

2008 — Бернард Хопкинс победил Келли Павлика

2009 — Хуан Карлос Сальгадо нокаутировал в 1-м раунде Хорхе Линареса

2010-е 
2010 —  победил Селестино Кабальеро

2011 — Нобухиро Исида нокаутировал в 1-м раунде Джеймса Киркленда

2012 —  победил техническим нокаутом в 6-м раунде Пхонгсаклека Ванчонгкхама

2013 — Маркос Майдана победил Эдриена Бронера

2014 — Крис Алгиери победил Руслана Проводникова

2015 — Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко

2016 — Джо Смит-младший победил техническим нокаутом в 1-м раунде Анджея Фонфара

2017 — Садам Али победил Мигеля Котто

2018 — Кристофер Росалес победил Дайго Хига

2019 — Энди Руис победил Энтони Джошуа

2020-е 
2020 — Теофимо Лопес победил единогласным решением судей Василия Ломаченко

Списки боксёров
Журнал «Ринг»
Списки награждённых спортивными наградами
Списки боксёрских поединков